Дёрт:

 Дёрт — специализированная трасса для катания на BMX велосипедах или специализированных горных велосипедах.
 Дёрт — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.